Shi’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shi'an (köping i Kina, Henan), 
 Shi'an (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar